Tokachi (subprefectuur) - een huidige subprefectuur van Japan.
Tokachi (provincie) - een voormalige provincie die bestaan heeft van 1869 tot 1882.
Tokachi (district)
Tokachi (vulkaan), een vulkaan in Hokkaido